Fábio Bartoloni (São Caetano do Sul, 1979) é um violonista brasileiro.

Ligações externas
Fotografia de Fábio Bartoloni

Naturais de São Caetano do Sul
Violinistas do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira